Ла Кукуча има више значења:

 Ла Кукуча (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кукуча (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику